Ета Бортолаци (Сплит, 17. јун 1926 — Загреб, 1. децембар 2000) је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1959. || Три Ане || Госпођа из чекаоне (као Е. Бортолаци)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Девети круг || Логорашица 
|-
| 1960. || Крокодил || /
|-
| 1961. || Абецеда страха || Гошћа код Болнерових (као Ета Бартолаци)
|-
| 1961. || Сива биљежница || /
|-
| 1962. || Прича о дјевојчици и сапуну || /
|-
| 1963. || Жара || /
|-
| 1963. || Опасни пут || Миличина мајка
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Мајчин глас
|-
| 1964. || Пред сваким прагом || /
|-
| 1964. || Не можеш имати све || /
|-
| 1965. || Олуја на улици || /
|-
| 1965. || Један и три || /
|-
| 1967. || Илузија || Марица, кућна помоћница
|-
| 1968. || Тамо гдје бизони лутају || /
|-
| 1968. || Кратак сусрет || /
|-
| 1969. || Америчка јахта у Сплитској луци || Контеса Кате Де Милеси
|-
| 1969. || Оркестар || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Брак је увијек рискантна ствар || /
|-
| 1970. || Лисице || Баба (глас)
|-
| 1971. || Баладе Петрице Керемпуха || /
|-
| 1971. || Аутодафе мога оца || /
|-
| 1972. || Просјаци и синови || /
|-
| 1972. || Луда кућа || Фајдетицка
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту... || Маре Лајавица
|-
| 1973. || Оргуље и ватрогасци || Јеролима
|-
| 1974. || У регистратури || /
|-
| 1974. || Психопати || /
|-
| 1975. || Тена || /
|-
| 1975. || Цар се забавља || /
|-
| 1977. || Човик и архитектура || Домина
|-
| 1977. || Зашто је пиле жуто а кока није || /
|-
| 1978. || Око || Ката
|-
| 1979. || Љубав једне униформе || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Прах || /
|-
| 1980. || Пуном паром || /
|-
| 1980. || Вело мисто || Баба Марта
|-
| 1981. || Високи напон || /
|-
| 1982. || Непокорени град || Назорова сестра
|-
| 1983. || Грго гре у Пазин || /
|-
| 1984. || Задарски мементо || Гђа Цекић
|-
| 1985. || На истарски начин || /
|-
| 1985. || Етер || /
|-
| 1986. || Унутарње резерве || Бака
|-
| 1988. || Диртy Дозен: Тхе Сериес || Олд Wоман
|-
| 1988. || Млада сила || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Разбијена ваза || Бака
|-
| 1990. || Операција Барбароса || Тета Ружа
|-
| 1990. || Стела || Бака
|-
| 1991. || Смоговци || Гђа на шалтеру банке
|-
| 1991. || Крхотине || Другарица
|-
| 1992. || Сокак трију ружа || Тета Тереза
|-
| 1995. || Оловна причест || /
|-
| 1996. || Како је почео рат на мом отоку || Баба
|-
| 1996. || Препознавање || Граннy
|-
| 1998. || Три мушкарца Мелите Згањер || Валика
|-
| 1998. || Пуна кућа || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1926.
Умрли 2000.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Сплићани